La chapelle du Vieux-Astre se situe à  au nord-est de Sepvigny (Meuse), au cœur du cimetière, en bordure de la route qui mène au village de Chalaines. Astre signifie aître. Le cimetière actuel de Sepvigny entoure l'église.

Cette chapelle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le .

Description 
Il s'agit du chœur d'une ancienne église romane, avec fenêtres carrées très étroites. Ceci est montré par l'arc en ogive côté porte, muré au . À cette époque, on a scellé dans le mur d'anciennes pierres votives qui promettaient de nombreuses indulgences.

À l'intérieur, des fresques du , encore visibles en partie et disposées ainsi :
 dans le chœur (fin ) on trouve :
 Marie résurrection des Laïcs
 Christ de l'Apocalypse
 Jean Baptiste résurrection des clercs
 Dans la nef ( ?) on trouve :
 Le Dit des trois morts et des trois vifs
 Les Trois Mages et le Donateur

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Meuse

Liens externes

Bibliographie 

Vieux-Astre
Vieux-Astre
Monument historique dans la Meuse
Monument historique classé en 1910